

Patronyme 

 Gabriel Naudé (1600-1653), bibliothécaire et écrivain français
 Philippe Naudé l'Ancien (1654-1729), mathématicien et théologien, membre de l'Académie de Berlin
 Philippe Naudé le Jeune (1684-1745), mathématicien franco-allemand
 Jozua François Naudé (1889-1969), homme politique sud-africain, président d'Afrique du Sud par intérim en 1967
 Beyers Naudé (1915-2004), pasteur sud-africain, figure de la lutte anti-apartheid
 Annelize Naudé (1977-), joueuse de squash sud-africaine puis néerlandaise 
 Elizna Naudé (1978-), athlète sud-africaine
 Rita Naudé (1997-), nageuse sud-africaine
 David Naudé (2001-), grimpeur sud-africain

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme